César Augusto Oliveira de Almeida (6. siječnja 1989.), brazilski rukometni reprezentativac. Nastupio na svjetskom prvenstvu 2019. godine.

Brazilski rukometaši
Rukometni vratari